Карагоз, також Карагез або Карагьоз (, ):
 Карагез — турецький театр тіней
 Карагоз — назва села Первомайське Кіровського району Автономної Республіки Крим України до 1945 року